Darsalam peut désigner au :

Burkina Faso 
 Darsalam, une commune du département de Coalla ;
 Darsalam, une commune du département de Ouagadougou ;
 Darsalam, une commune du département de Poura ;
 Darsalam, une commune du département de Solenzo ;
 Darsalam, une commune du département de Tansila ;
 Darsalam, une commune du département de Zoungou ;

Sénégal 
 Darsalam, une commune sénégalaise.